Greinsberg ist der Name folgender Orte:

 Greinsberg (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Greinsberg (Gemeinde Katsdorf), Ortschaft der Gemeinde Katsdorf, Bezirk Perg, Oberösterreich